Jónsi kan syfta på:

 Jón Jósep Snæbjörnsson (1977–), en isländsk artist som är medlem i bandet Í svörtum fötum (”I svarta kläder”)
 Jón Þór Birgisson (1975–),  gitarrist och sångare i den isländska postrockbandet Sigur Rós